Пам'ятник Тарасові Шевченку на Майдані Волі
 Пам'ятник Тарасові Шевченку на вулиці Шевченка
 Пам'ятник Тарасові Шевченку на вулиці Галицькій (втрачений)

Пам'ятники Бучача